«Пынар Каршияка» — профессиональный баскетбольный клуб, входящий в состав спортивного общества «Каршияка» (Измир, Турция). Команда участвует в играх Кубок вызова и ТБЛ 1.

Достижения 
  Чемпион Турции — 1987, 2015
  Серебро чемпионата Турции — 1984
  Обладатель Кубка Турции — 2014
  Финалист Кубка Турции — 2005
  Финалист Кубка вызова — 2013
  Финалист Лиги чемпионов — 2021

Сезоны

Текущий состав

Ссылки

Примечания 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Турции
Участник баскетбольной Евролиги
Спорт в Стамбуле